Гуадалупе може да се отнася за:

 Гуадалупе, град в Аризона, САЩ;
 Гуадалупе, град в Калифорния, САЩ;
 Гуадалупе, град в Сао Томе и Принсипи;

 Окръзи в САЩ
 Гуадалупе (окръг, Ню Мексико);
 Гуадалупе (окръг, Тексас);

 Други
 Гуадалупе (остров), мексикански остров в Тихия океан;
 Гуадалупе (планина).